Лунные горы:

 Лунные горы — приключенческий фильм.
 Лунные горы — горный хребет в Африке, ранее считавшийся местом истока Нила.
 Список гор на Луне — возвышенности на спутнике Земли.

См. также 
 Лунная гора — индийский приключенческий фильм
 Список гор на Луне